Juana de Trastámara (Barcelona, 16 de junio 1455 - Nápoles, 9 de enero de 1517). Infanta de Aragón y reina de Nápoles, fue hija de Juan II el Grande y de Juana Enríquez y hermana menor de Fernando II el Católico.

El 14 de septiembre de 1476 contrajo matrimonio con su primo-hermano Fernando I de Nápoles, con el que tuvo dos hijos:
 Juana (15 de abril de 1479 – 27 de agosto de 1518), reina consorte de Nápoles por su matrimonio con Fernando II de Nápoles;
 Carlos (1480 – 26 de octubre de 1486).

Ancestros

Referencias 

Casa de Trastámara
Infantes de Aragón
Nobles de España del siglo XV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XV
Españolas del siglo XVI
Nacidos en Barcelona
Fallecidos en Nápoles
Reinas consortes de Nápoles